Вахромеевы (до революции — Вахрамеевы)

 Вахромеевы — дворянский род.
 Вахромеевы — ярославский купеческий род, некоторые представители которого были жалованы дворянством в начале XX века. К этому роду принадлежит Экзарх Белорусский Филарет.